Název Modlivý důl má více údolí:
 Modlivý důl (Svojkov) – údolí u obce Svojkov v okrese Česká Lípa
 Modlivý důl (Kunvald) – údolí s osadou Přední Důl v okrese Ústí nad Orlicí
 Modlivý důl (přírodní rezervace) – údolí pod hradem Potštejn v okrese Rychnov nad Kněžnou